Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) é uma faculdade, pertencente à Universidade Estadual Paulista, localizada em Presidente Prudente, São Paulo, Brasil. Com aproximadamente 3100 alunos, é uma das 24 unidades da UNESP e atua nas três grandes áreas do conhecimento, oferecendo Cursos de Graduação em Geografia, Matemática, Engenharia Cartográfica, Estatística, Educação Física, Fisioterapia, Pedagogia, Ciência da Computação, Engenharia Ambiental, Física, Química e Arquitetura e Urbanismo; e Cursos de Pós-Graduação (Stricto Sensu) em Geografia, Ciências Cartográficas, Matemática Aplicada e Computacional, Biometria, Fisioterapia, Ciência e Tecnologia de Materiais e Educação e de Especialização (Lato Sensu) em diferentes áreas. É uma das Instituições de maior importância e influência da região de Presidente Prudente.

Além do ensino, seus docentes desenvolvem pesquisas e projetos com intensa troca com a sociedade, através de extensão universitária. A existência de vários convênios, o trabalho dos laboratórios e a dedicação dos seus funcionários fazem desta unidade um centro de irradiação de desenvolvimento regional arduamente construído por mais de 40 anos.

História 
A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Presidente Prudente foi criada pela Lei
4.131, de 17/09/1957, no governo do Doutor Jânio Quadros, na qualidade de Instituto
Isolado de Ensino Superior. O primeiro Diretor nomeado por ato de 06 de agosto de 1958 foi o Prof. Dr. Joaquim Alfredo da Fonseca.

A Faculdade foi autorizada a funcionar através do Decreto Federal 45.755, de
13/04/1959, com os Cursos de Geografia e Pedagogia, tendo seu início no dia 03/05/1959. O
Diretório Acadêmico recebeu o nome da data de funcionamento da Faculdade, "Diretório
Acadêmico 3 de Maio".

Em 1963 foi autorizado o funcionamento dos Cursos de Matemática e Ciências
Sociais. Em 1969 foi instalado o Curso de Licenciatura em Ciências e, em 1975, o Curso de
Estudos Sociais.

Através do Decreto 191, de 30/01/1970, a Faculdade, juntamente com outros 14
Institutos Isolados do Ensino Superior, foi transformada em Autarquia de Regime Especial.

Em 30 de janeiro de 1976, através da Lei 952, foi criada a Universidade Estadual
Paulista "Júlio de Mesquita Filho" e, a partir daí, esta Unidade recebeu a denominação de
Instituto de Planejamento e Estudos Ambientais  ‐ IPEA. Nesta passagem, foram extintos os
Cursos de Pedagogia, Ciências Sociais e Licenciatura em Ciências e Estudos Sociais.

No ano seguinte (julho/1977) foi instalado o Curso de Engenharia Cartográfica e, em
1984, criado o Curso de Estatística.

Em novembro de 1987 foi aprovado o Curso de Pós‐Graduação em Geografia
(Mestrado), na área de concentração "Ambiente e Sociedade".  

No ano de 1988, o IPEA incorporou o Instituto Municipal de Ensino Superior de
Presidente Prudente (IMESPP), com os Cursos de Fisioterapia e Educação Física, além de reimplantar o Curso de Pedagogia.

Em 1989 a denominação "Instituto de Planejamento e Estudos Ambientais" ‐ IPEA foi alterada para "Faculdade de Ciências e Tecnologia" ‐ FCT.

Em agosto de 1994, foi aprovado o Curso de Pós‐Graduação em Geografia
(Doutorado), na área de "Desenvolvimento Regional e Planejamento Ambiental", e, em
20/01/97, foi autorizado o Curso de Pós‐Graduação em Ciências Cartográficas (Mestrado) na área de concentração "Aquisição, Análise e Representação de Informações Espaciais", o único no país com essa denominação.

No ano de 2000, mais precisamente no mês de fevereiro, foi autorizada a criação do
Programa de Pós‐Graduação em Educação (Mestrado), na área de concentração "Formação
Inicial e Continuada de Professores", tendo sido recomendado pela CAPES, em 16/07/2001.

O Programa de Pós‐Graduação em Ciências Cartográficas (Doutorado) obteve, também no ano de 2000, autorização para sua criação.

Até o ano de 2001 a FCT contava com sete Cursos de Graduação, sendo eles
Educação Física, Engenharia Cartográfica, Estatística, Fisioterapia, Geografia, Matemática e
Pedagogia. Ciência da Computação, Engenharia Ambiental e Física foram criados em 2001, tendo início no ano de 2002.

Em maio de 2003 foram criados os cursos de Arquitetura e Urbanismo e Química, que tiveram seus inícios em julho deste mesmo ano. Juntos, os cursos de Graduação da FCT
reúnem, atualmente, 3.115 alunos regulares, 15 especiais e 1 ouvinte.

Autorizado pela CAPES em 16/09/03, o Programa de Pós‐Graduação em Ciência e
Tecnologia de Materiais, POSMAT foi implementado no primeiro semestre de 2004, com a característica se ser um Programa Interunidades da UNESP com sede administrativa na
Faculdade de Ciências ‐ Bauru que compreende os cursos de Mestrado e Doutorado.

Em novembro de 2006 foi criado o Curso de Geografia, Modalidades Bacharelado e
Licenciatura, ministrado mediante convênio entre a FCT‐Campus de Presidente Prudente e a
Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)
em São Paulo, por meio do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA)
O Programa de Pós‐graduação em Fisioterapia da Faculdade de Ciências e
Tecnologia, Área de Concentração “Avaliação e Intervenção em Fisioterapia”, foi aprovado pela capes em 25 de julho de 2007 e reconhecido pelo Ministério da Educação pela portaria
87 de 17 de janeiro de 2008. As atividades acadêmicas foram iniciadas em 11 de fevereiro de 2008.  

Atualmente, os objetivos centrais do curso são a formação de recursos humanos para uma docência qualificada e para a pesquisa científica e o desenvolvimento de pesquisas na área.

Cursos de Graduação 
 Arquitetura e Urbanismo
 Ciência da Computação
 Educação Física
 Engenharia Ambiental
 Engenharia Cartográfica
 Estatística
 Física
 Fisioterapia
 Geografia
 Matemática
 Pedagogia
 Química

Pós-Graduação 
Cursos de Mestrado e Doutorado:

 Biometria
 Ciências Cartográficas
 Ciência e Tecnologia de Materiais
 Educação
 Geografia
 Fisioterapia
 Matemática Aplicada e Computacional

Departamentos 
A FCT conta com dez Departamentos:
 Cartográfica
 Educação
 Educação Física
 Estatística
 Física
 Fisioterapia
 Geografia
 Matemática e Computação
 Química e Bioquímica
 Urbanismo e Ambiente

Biblioteca 
Instalada em amplo e moderno prédio de 2,11 m2, dividido em dois pavimentos, um para o acervo bibliográfico e outro para leitura com salas individuais e coletivas, totalmente climatizada, a Biblioteca da FCT conta com acervo bibliográfico bastante diversificado, nas diferentes áreas do conhecimento, com aproximadamente 200.000 publicações, distribuídas entre livros, periódicos, teses, trabalhos acadêmicos, mapas, atlas, folhetos, fitas de vídeo, slides, etc.

Em processo de informatização, a Biblioteca acessa a base de dados em CD-ROM, catálogo coletivo das três Universidades Estaduais Paulistas (Unesp, USP e Unicamp) e o serviço de comutação bibliográfica on-line

Infraestrutura 
A Faculdade de Ciências e Tecnologia conta com uma infraestrutura adequada ao ensino e a pesquisa, possibilitando aos seus alunos, docentes e funcionários o desenvolvimento de suas atividades com tranquilidade e qualidade.

Instalações de uso comunitário:

 Moradia Estudantil
 Ambulatório Médico e Fisioterapêutico (UNAMOS)
 Centro de Convivência Infantil (CCI)
 01 agência bancária (Santander)
 Laboratórios Didáticos e de Pesquisa
 8 departamentos
 Biblioteca
 RU
 Café do Campus
 02 lanchonetes e restaurantes

Complexo Esportivo com:
 Ginásio de esportes coberto
 Campos de futebol
 Pista de atletismo
 Piscina
 Quadras poliesportivas
 Academia

Ligações externas 
 

Presidente Prudente
Campi da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho
Fundações em São Paulo em 1957